Kállai ist der Familienname folgender Personen:

 Ernő Kállai (1890–1954), ungarischer Kunsthistoriker, Schriftsteller, Kunstkritiker, Publizist
 Ferenc Kállai (1925–2010), ungarischer Schauspieler
 Gábor Kállai (1959–2021), ungarischer Schachspieler und Schachautor 
 Gyula Kállai (1910–1996), ungarischer Politiker und ehemaliger Ministerpräsident
 Lipót Kállai (1912–1989), ungarischer Fußballspieler 
 Pal Kallai (1933–2006), ungarischer Jockey